Дми́трий Горо́хов:
 Горохов, Дмитрий Васильевич (в монашестве Дометиан; 1879—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Арзамасский, викарий Нижегородской епархии.
 Горохов, Дмитрий Егорович (1863—1921) — детский хирург, организатор здравоохранения, общественный деятель.